Срібний Бір () — назва кількох географічних об'єктів у Росії:

Топонім 

 Срібний Бір — селище в Ровенському районі Саратовської області.
 Срібний Бір — селище міського типу, адміністративно підпорядковане місту Нерюнгрі, Республіки Саха (Якутія)

Інше 
 Срібний Бір — лісопарк у Москві
 Срібний Бір — вузлова залізнична станція Малого кільця Московської залізниці у Москві.